Межу́ев — русская фамилия.

Известные носители 
 Межуев, Александр Вениаминович  (род. 1959) — белорусский государственный и военный деятель, генерал-майор.
 Межуев, Борис Вадимович  (род. 1970) — российский философ, политолог и журналист.
 Межуев, Вадим Михайлович  (1933—2019) — советский и российский философ, культуролог, профессор.
 Межуев, Валерий Алексеевич (род. 1939) — российский инженер, менеджер и предприниматель.

См. также 
 Межуево
 Мижуев